Иол:
 Иол (или йол) — тип косого вооружения двухмачтового судна, у которого бизань-мачта располагается в корму от головки руля.
 Иол — историческое название города Шершля, Алжир. 

Аббревиатура
 ИОЛ (в офтальмологии) — искусственный хрусталик, также известный как интраокулярная линза (ИОЛ).

См. также 
 Йол (значения)